Струве:

 Струве Аманд Єгорович (1835 — 1898) — інженер
 Струве Василь Якович (1793 — 1864) — російський астроном, засновник та директор Пулковської обсерваторії
 Струве Отто Васильович (1819 — 1905) — російський астроном, син В. Я. Струве, директор Пулковської обсерваторії
 Струве Герман Оттович (1854 — 1920) — російський і німецький астроном, син О. В. Струве, онук В. Я. Струве, директор Берлінської та Бабельсберзької обсерваторій
 Струве Людвіг Оттович (1858 — 1920) — російський астроном, син О. В. Струве, онук В. Я. Струве
 Струве Отто (1897 — 1963) — американський астроном, син Л. О. Струве, онук О. В. Струве, правнук В. Я. Струве., директор Єркської обсерваторії, обсерваторії Мак-Дональд, Лейшнерівської обсерваторії, Національної обсерваторії в Грин-Бенк.